est la formule brute de plusieurs isomères.
 carbaryl, numéro CAS 
 fenfuram, numéro CAS